Uranus har flere betydninger:
Uranus (film) - en fransk film fra 1990.
Uranus (planet) – en planet i vores solsystem.
Uranus (mytologi) – en græsk gud.